Soleymān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Soleymān (ort i Iran), Teheran, 
 Kalāteh-ye Soleymān, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar